Emily Collins (Auckland, 16 de setembre de 1990) és una ciclista neozelandesa, professional des del 2013.

Palmarès 
 2013
 1a a l'Omloop van het Hageland

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a museociclismo.it
 Fitxa a procyclingstats.com

Ciclistes d'Auckland